Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Filip Dewulf e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Francisco Roig 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Vojtěch Flégl /  Michael Mortensen (primo turno)
 Doug Eisenman /  Donald Johnson (semifinali)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (primo turno)
 Juan Garat /  Roberto Saad (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 1993
ATP Tour 1993